«Тишина после выстрела» (), англоязычный вариант названия — «Легенда Риты» () — драма 1999 года режиссёра Фолькера Шлёндорфа.

Сюжет 
Рита Фогт с единомышленниками причисляет себя к террористам, борющимся против угнетения свободных людей. Они получают поддержку спецслужб ГДР, которые заинтересованы, чтобы группа действовала только за границей и не создавала проблем внутри страны. Группе удаётся организовать побег из тюрьмы ФРГ Андреаса Кляйна, своего товарища и возлюбленного Риты. По возвращении на родину они знакомятся с сотрудником спецслужб Эрвином Хулем, курирующим их отряд. Но по прошествии нескольких лет среди единомышленников происходит раскол. Рита больше не уверена, что их действия приносят пользу миру. Будучи в Париже, она ссорится с Андреасом. Вскоре после этого ей приходится убить преследующего её полицейского и покинуть Францию.

По возвращении в ГДР остальных членов группа вновь собирается у Эрвина. Они ждут, что их отправят в какую-либо горячую точку планеты для революционной борьбы. Эрвин же получает указания руководства и предлагает группе самораспуститься, обещая им новые документы и жизнь под прикрытием под видом обычных людей. Однако никто на это не соглашается, кроме Риты. Она видит, что за время пребывания во Франции Андреас завёл роман с девушкой из их отряда. Ни чувства, ни политические убеждения больше не связывают её с товарищами. Их отправляют в Бейрут, а Рита получает новые документы на имя Сюзанны Шмидт и начинает работать на ткацкой фабрике.

Для неё настаёт мирная жизнь. На работе она знакомится с молодой девушкой Татьяной. Рита заботится о Татьяне, которая прослыла на фабрике алкоголичкой. Тёплое отношение Риты пробуждает в девушке сильные чувства. Во время поездки в деревню к родителям подруги сближаются ещё больше. Но в это время в новостях сообщают о гибели в Париже Андреаса. Рита вновь объявлена в розыск, так как западные спецслужбы знали, что она была в одной группе с ним. Увидев её портрет по телевизору, её опознаёт одна из коллег по работе. Рита вынуждена поменять место жительства, взять новое имя. Для этого ей приходится расстаться с Татьяной, и это трагедия для них обеих. Вскоре после этого Татьяну сажают в тюрьму из-за опасения, что она может раскрыть личность Риты.

Под именем Сабины Вальтер Рита начинает новую жизнь, устраивается на работу в строительную контору. Начальство посылает её в детский лагерь на море вожатой. Там она знакомится с Йоханом, ещё одним вожатым. У них начинается роман. По возвращении в город Йохан делает Рите предложение. Он собирается на учёбу в СССР и хочет взять Риту с собой. Но спецслужбы запрещают ей ехать в СССР, так как там её опознают, и это создаст много проблем. Йохан уезжает без Риты.

После объединения Германии западные спецслужбы просят выдать им бывших террористов, укрывавшихся в ГДР. В их списке есть и Рита. Эрвин признаётся Рите, что больше никто её не будет прикрывать. Рита понимает это, у неё не остаётся выхода. Вышедшая из тюрьмы Татьяна пытается разыскать подругу, но ничего вернуть уже нельзя.

В ролях

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Чужая кожа» — немецкая драма 2005 года.
 «Комплекс Баадера — Майнхоф»
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 
 

Фильмы-драмы Германии
Фильмы 1999 года
Фильмы Фолькера Шлёндорфа
Фильмы о ГДР
Фильмы о терроризме
Фильмы о Штази
Фильмы о Берлинской стене
Фракция Красной армии
Фильмы о RAF